Васи́лий Меле́шко:

 Мелешко, Василий Андреевич (1917—1975) — военный преступник, принимавший участие в сожжении жителей Хатыни.
 Мелешко, Василий Иванович (1921—2004) — белорусский историк.